Pesnica este un nume geografic care se poate referi la:

 Pesnica (râu), un râu din nord-estul Sloveniei
 Pesnica, Kungota, localitate din comuna Kungota, Slovenia
 Pesnica pri Mariboru, localitate din comuna Pesnica, Slovenia
 Comuna Pesnica, o comună din nord-estul Sloveniei